USS Stewart je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Stewart (DD-13) 
 USS Stewart (DD-224)

Stewart